Puberella är ett släkte av musslor. Puberella ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor
Puberella